Hofmark bezeichnet:

 Hofmark, Begriff des mittelalterlichen Rechts in Bayern

dem Namen nach:
 Hofmark (Gemeinde Goldegg), Ortschaft der Gemeinde Goldegg im Pongau, Bezirk St. Johann im Pongau, Salzburg
im oberbayerischen Landkreis Traunstein:
 Hofmark Altenmarkt
 Hofmark Eisenärzt
 Hofmark Sondermoning
 Hofmark Winkl
 Hofmark Wolkersdorf
Weiteres:
 Hofmark Brauerei, Brauerei mit Sitz in Loifling, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch: 
 Hofmarkt, Markhof